Cité (französisch für: „(Innen-)Stadt“, auch „(Wohn-)Siedlung“ oder teilweise „Wohnheim“) bezeichnet als umgangssprachliche Kurzform auch folgende Begriffe:

 Banlieues, Großwohnsiedlungen aus der zweiten Hälfte des 20. Jhds. in Frankreich. 
 Cité von Carcassonne, eine mittelalterliche Festung
 Cité Internationale des Arts Paris, Atelier- und Wohnkomplex zur temporären Unterbringung von Künstlern
 Cité Internationale Universitaire de Paris, internationale Wohnsiedlung für Studenten, Wissenschaftler und Künstler
 Cité des sciences et de l’industrie, Einrichtung zur Förderung der wissenschaftlichen und technischen Kultur in Paris
 Cité nationale de l’histoire de l’immigration, Integrationsmuseum in Paris
 Cité de l’architecture et du patrimoine, Architekturmuseum in Paris
 Cité de la musique, Zentrum von Institutionen der Musik in Paris
 Île de la Cité, Seine-Insel in Paris, Zentrum der Stadt
 Cité (Métro Paris), Pariser U-Bahn-Station
 Cité de l’Automobile, nationales französisches Automobilmuseum in Mulhouse
 Cité du Vin, Tourismusprojekt in Bordeaux
 Cité Soleil, Gemeinde und Elendsviertel bei Port-au-Prince in Haiti
 Cité de l’Ill, Großwohnsiedlung in Straßburg
 Cité du Lignon, Großwohnsiedlung in der Schweizer Gemeinde Vernier bei Genf
 Cité Foch, Wohnquartier in Berlin-Reinickendorf
 Cité (Baden-Baden), neuer Stadtteil von Baden-Baden